Большое Субботино — деревня в Благовещенском сельсовете Шумихинского района Курганской области.

География 
Расположено у реки Миасс.

Население

Русская православная церковь 
В деревне находится Преображенская церковь (1860 года постройки).

Примечания 

Населённые пункты Шумихинского района